Warren Island ist der Name mehrerer Inseln:

 in Antarktika:
 Warren Island (Antarktika)

 in den Vereinigten Staaten:
 Warren Island (Georgia)
 Warren Island (Idaho)
 Warren Island (Maine)
 Warren Island (South Carolina)